Voici la liste des 171 districts du Cambodge (srŏk) ainsi que 15 quartiers (khan), classés par province.
Chaque district possède un code ISO 3166-2:KH, les deux premiers chiffres indiquent la province tandis que les deux derniers le district.

Liens externes 
  
  

 
districts